Grundwert kann bedeuten:
 ein grundlegender Wert eines Menschen oder einer Gesellschaft, siehe Wertvorstellung
 ein grundlegender Wert bei Berechnungen, siehe z. B. Spades: Punktesystem
 Basiswert bei der Prozentrechnung
 Ausgangswert (Startwert) in einer dynamischen Modellierung
 Grundwerte der Europäischen Union, bestimmte politische Freiheits-, Gleichheits- und Menschenrechte im EU-Recht

Siehe auch:
 Wertewandel
 Ethik
 Grundrechte, Menschenrechte